DIR o dir hace referencia a:

Informática
Una forma corta de es el nombre de un comando empleado en informática para ver listas de archivos y directorios dentro de un directorio:
 dir (comando de DOS)
 dir (comando de OpenVMS)

Además
 Aeropuerto Internacional Aba Tenna Dejazmach Yilma (Etiopía), cuyo código IATA es DIR.
 De Imperatoribus Romanis,  enciclopedia en línea.
 Dir, nombre que daban los egipcios a Tel Dor, actual Israel.